Agapit de Rodes, bisbe de Rodes el 457.
 Agapit de Constantinoble, diaca de Santa Sofia el 527.
 Agapit I o sant Agapit, papa (535 - 536).
 Agapit II, papa (946 - 955).
 Agapit, metge grec dels segles V o VI.